

Поток-Велькі — гміна в Янівському повіті Люблінського воєводства
 Поток-Великий — село в гміні Поток-Велькі Янівського повіту Люблінського воєводства
 Поток-Великий — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства